Дорога в ад:
 «Дорога в ад» — советский фильм 1988 года о наркомании.
  — британо-французский фильм 1999 года, криминальная драма.
 «Концлагеря. Дорога в ад» — документальный фильм Фёдора Стукова о нацистских концлагерях.
 «Дорога в ад», или «Ураган», — песня из альбома «Ураган» группы «Агата Кристи».

См. также 
 «Колодец в ад» — городская легенда о предполагаемой скважине в России.